Тамара Лурье:
 Лурье, Тамара Моисеевна (1920—2001) — советский челюстно-лицевой хирург, стоматолог, доктор наук.
 Лурье, Тамара Нояховна (1911—1990) — переводчик с идиша и польского языка.